Кристина Викторовна Кожокарь (род. 28 февраля 1994 года, Тольятти) — российская гандболистка. Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года.

Биография 
Родилась 28 февраля 1994 года в Тольятти.

Выпускница гандбольной школы в городе Тольятти.

Карьера 
В 2010—2015 годах выступала за команду «Звезда» г. Звенигород.

В 2015—2018 годах выступала за команду «Астраханочка» г. Астрахань.

В 2017 году получила звание «Мастер спорта России».

С 2018 года играет за клуб «Ростов-Дон».

В составе сборной России выступала на чемпионате Европы 2016 года. В 2019 году на чемпионате мира завоевала бронзовую медаль.

24 марта 2021 года получила звание Мастер спорта России международного класса.

Достижения 

Серебряный призёр спартакиады сильнейших 2022года.

Награды 
 Знак отличия «Спортивная доблесть III степени»
 Медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью» (2016)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте EHF
 Профиль на сайте ФГР

Гандболисты по алфавиту
Гандболистки России
Игроки женской сборной России по гандболу
Игроки ГК «Звезда»
Игроки ГК «Астраханочка»
Игроки ГК «Ростов-Дон»